Захищене сховище даних (ЗСД), пам'ять постійного зберігання, постійний запам'ятовувальний пристрій (ПЗП), пам'ять тільки для читання ()  — енергонезалежна пам'ять, з якої може проводитись тільки 
зчитування даних.

Класифікація

За типом виконання 
 Масив даних суміщений із пристроєм вибірки (зчитувальним пристроєм), у цьому випадку масив даних називають прошивкою:
 мікросхема ЗСД (ПЗП);
 Один із внутрішніх ресурсів однокристальної мікроЕОМ (мікроконтролера), як правило FlashROM.
 Масив даних існує самостійно:
 Компакт-диск;
 перфокарта;
 Перфострічка;
 монтажні «1» та монтажні «0».

Застосування 

Прикладом ПЗП є мікросхема ROM, яка використовується для керування роботою апаратної частини комп'ютера. Ця мікросхема містить BIOS (Basic Input/Output System — базова система вводу/виводу). Комп'ютер звертається до BIOS одразу ж після подачі живлення на центральний процесор, ще до завантаження операційної системи.
Мікросхема ПЗП здатна тривалий час зберігати інформацію, навіть при вимкненому комп'ютері. Мікропрограми, які знаходяться в ПЗП, «зашиті» у ньому — вони записуються туди на етапі виготовлення мікросхеми. Основне призначення BIOS полягає в тому, щоб перевірити склад та працездатність системи та забезпечити взаємодію з клавіатурою, монітором, жорсткими та гнучкими дисками.

Історичні типи ПЗП

Постійні запам'ятовуючі пристрої стали знаходити застосування в техніці задовго до появи ЕОМ і електронних приладів. Зокрема, одним з перших типів ПЗП був кулачковий валик, що застосовувався в шарманках, музичних скриньках, годинниках з боєм.

З розвитком електронної техніки та ЕОМ виникла необхідність у швидкодіючих ПЗП. В епоху вакуумної електроніки знаходили застосування ПЗП на основі потенціалоскопів, моноскопів, променевих ламп. У ЕОМ на базі транзисторів як ПЗП невеликої ємності широко використовувалися штепсельні матриці. При необхідності зберігання великих обсягів даних (для ЕОМ перших поколінь - кілька десятків кілобайт) застосовувалися ПЗП на базі феритових кілець (не слід плутати їх з схожими типами оперативної пам'яті). Саме від цих типів ПЗП і бере свій початок термін «прошивка» - логічний стан осередку задавався напрямком навивки дроту, що охоплює кільце. 

Оскільки тонкий провід треба було протягувати через ланцюжок феритових кілець, для виконання цієї операції застосовувалися металеві голки, аналогічні швейним. Та й сама операція наповнення ПЗП інформацією нагадувала процес шиття.

Примітки

Див. також 
 Носій даних
PROM
 EPROM
 EEPROM
 CD-ROM
 RAM
 Мікропрограма
 Флеш-пам'ять

Акроніми
Носії інформації
Апаратне забезпечення
Енергонезалежна пам'ять
Захищене сховище даних